154 - o ano
154 (álbum) - da banda Wire
Cento e cinquenta e quatro - o número inteiro

0154